Lasiorynchus barbicornis, een Nieuw-Zeelandse keversoort
 Trachelophorus giraffa, een Malagassische keversoort